Gotō steht für:
 Gotō (Familienname) (Goto) — zu Namensträgern siehe dort
 Gotō-Inseln, Inselgruppe in der japanischen Präfektur Nagasaki
 Gotō (Nagasaki), Stadt auf dieser Inselgruppe
 Unterpräfektur Gotō, ehemalige Unterpräfektur auf dieser Insel

Goto („go to“ ist englisch für gehe zu …) steht für:
 Sprunganweisung, Sprung in der Programmierung
 Goto (Teleskop), computer-gestützte Ansteuerung von Teleskopen, die halbautomatisch das rasche Auffinden von astronomischen Beobachtungsobjekten ermöglicht.
GoTo (Unternehmen), indonesisches Dienstleistungsunternehmen.
 (2621) Goto, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gotto